Сисси (Sissi):

 Сисси — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Сисси — кинофильм режиссёра Эрнста Маришки, снятый в 1955 году.
 Сисси (род. 1967) — бразильская футболистка.
 Сисси, Сиси — уменьшительно-ласкательное имя Елизаветы Баварской.